Het FIM wereldkampioenschap Supersport 2009 was het twaalfde seizoen van dit kampioenschap en telde dertien wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 28 februari verreden op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië. De laatste wedstrijd werd op 3 oktober op het Circuit Magny-Cours in Frankrijk verreden. De wedstrijd in de Verenigde Staten werd dit jaar op maandag 31 mei (Memorial Day) verreden, de overige twaalf wedstrijden werden op zondag verreden. De wedstrijd in Qatar kwam te vervallen.

Kalender

Coureurs/Teams

WK-stand

Coureurs

Fabrikanten

Motorsport in 2010
Wereldkampioenschap Supersport